smoczek – rodzaj pompy ssącej
 smoczek – zabawka dla niemowląt
 smoczek do butelki